Buckden kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Buckden, North Yorkshire, ort, England, 
 Buckden, Cambridgeshire, ort, England,